Пан Ніхто — роман Богомила Райнова.
 Пан Ніхто (фільм, 1969) (болг. Господин Никой) — болгарський фільм Івана Терзієва за сюжетом однойменного роману Богомила Райнова.
 Пан Ніхто (фільм, 2009) (англ. Mr. Nobody) — науково-фантастична кінодрама режисера Жако Ван Дормеля.